Мелик-Асланов — фамилия; имеет женскую форму Мелик-Асланова.
 Мелик-Асланов, Фархад-бек Мелик Аслан-бек оглу (1805—1889) — поручик русской армии, военный и общественный деятель.
 Мелик-Асланов, Фирудин-бек Мелик Аслан-бек оглу (1811—1857) — капитан русской армии, военный и общественный деятель.
 Мелик-Асланов, Худадат-бек Ага оглы (1879—1935) — азербайджанский государственный и политический деятель, учёный.